Le mot souverain possède plusieurs sens : il désigne en premier lieu le détenteur d'un pouvoir de gouvernement sur un groupe humain ; et par extension, une pièce de monnaie en or à l'effigie des souverains britanniques.

Le féminin est : souveraine.

Souverain et souveraineté 

 s'appliquer à un groupe d'hommes libres, et non plus seulement à un seul homme. On parle ainsi du « peuple souverain » lorsque les citoyens d'un pays prennent part à la vie politique de leur État.

On dit, dans l'usage courant : le « souverain suédois » pour parler du roi de Suède, ou d'un « souverain hachémite » pour désigner un roi  de Jordanie.
En Suisse, on utilise le terme de « souverain », surtout lors des votations, pour parler du peuple suisse, représenté par son corps électoral.
Le souverain pontife est le chef d'État du Saint-Siège.

 Pour l'écrivain Roger Vailland, L'homme souverain est celui qui a acquis assez de maturité pour dépasser ses contradictions et parvenir à une certaine forme de bonheur. « Je suis heureux » a-t-il dit à sa femme Élisabeth avant de mourir.

Œnologie 
Le souverain est un format de bouteilles de champagne.

Numismatique 
Le souverain est une monnaie d'or qui a circulé dans plusieurs pays :

le souverain anglais ;
le souverain britannique
le souverain autrichien ;
le souverain de Milan.

Navires 

 Souverain (1757), navire de 74 canons de la Marine française, le premier navire de classe Souverain.
 Souverain (1819), un vaisseau de 118 canons de classe Commerce de Marseille.

Voir aussi 

 Souveraineté

Titre